Фендерсхайм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Альцай-Вормс. Подчиняется управлению Вёррштадт.  Население составляет 577 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 4,17 км². Официальный код  —  07 3 31 065.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца